Толстопятов — русская фамилия.

Известные носители:
 Толстопятов, Алексей Александрович (1825—1896) — педагог, библиограф, директор библиотеки Московского университета.
 Толстопятов, Анатолий Михайлович (архиепископ Александр; 1878—1945) — епископ Русской Православной церкви.
 Толстопятов, Василий Васильевич (род. 1973) — депутат Государственной Думы пятого и шестого созыва, кандидат юридических наук.
 Толстопятов, Вадим Васильевич (род. 1982) — российский спортсмен (спортивное ориентирование)
 Толстопятов, Игорь Анатольевич (род. 1965) — российский тренер (подводный спорт)
 Толстопятов, Михаил Александрович (1836—1890) — российский минералог

Другое 
 Банда братьев Толстопятовых — преступная группировка, действовавшая в 1968—1973 гг. в Ростове-на-Дону, организованная братьями Вячеславом и Владимиром Толстопятовыми